

Municípios da Espanha  
Vilafranca de Bonany — da ilha de Maiorca
Villafranca del Cid — da Comunidade Valenciana; em catalão: Vilafranca
Vilafranca del Penedès — da Catalunha

Comunas francesas 
Villefranche-de-Conflent — comuna francesa dos Pirenéus Orientais; em catalão: Vilafranca de Conflent

Desambiguações de topônimos